Maria Igorevna Petrova (en ), née le  à Léningrad est une patineuse artistique russe. 

Avec son partenaire Aleksey Tikhonov, elle a remporté, en couple, de nombreux titres et médailles demeurant toutefois  dans l'ombre du couple Totmanina-Marinin. 

Son partenaire précédent était Anton Sikharulidze.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès 
Avec trois partenaires:
 Anton Sikharulidze (4 saisons : 1992-1996)
 Temuraz Pulin (2 saisons : 1996-1998)
 Aleksey Tikhonov (9 saisons : 1998-2007)

Notes et références

Liens externes 
 

 

Naissance en novembre 1977
Naissance à Léningrad
Patineuse artistique russe
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Championne du monde de patinage artistique
Championne d'Europe de patinage artistique